Proba de sabie feminin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 14 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 13 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune

A 2-a secțiune

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Mariel Zagunis
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Anna Várhelyi
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Gabriella Page
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Úrsula González
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Sabina Mikina
| RD1-score05 = 6
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Shao Yaqi
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Palina Kaspiarovici
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Anna Márton
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =

A 4-a secțiune

Referințe

 Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă
  Tablouri competiționale  pe Fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015